Александр Третьяков:
 Третьяков, Андрей Фёдорович (1905—1966) — советский государственный деятель.